El Sabino kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Sabino, El Arenal, ort, 
 El Sabino, Uruapan, ort, 
 El Sabino, Yurécuaro, ort, 
 El Sabino, Santiago Yosondúa, ort, 
 El Sabino, Churintzio, ort, 
 El Sabino, Uxpanapa, ort, 
 El Sabino, Jalisco, Huejuquilla el Alto, 
 El Sabino, Tantoyuca, ort, 
 El Sabino, Metepec, ort, 
 El Sabino, Tlaxiaco, ort, 
 El Sabino, Acatlán, ort, 
 El Sabino, Mazatlán Villa de Flores, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar